Maxime Kontsevitch (né en en 1964), mathématicien soviétique, puis russe, naturalisé français.
 système Kontsevitch, un système pour la cyrillisation de la langue coréenne, inventé par le mathématicien russe Lev Kontsevitch.